Tenax est un mot latin signifiant tenace, utilisé notamment pour :

 Xerophyllum tenax, une plante
 Eristalis tenax, un insecte
 l'Équipe cycliste Tenax
 Tenax, un super-héros français, et le magazine du même nom.
 Tenax, chanson de Diana Est